Angelotti – cognome italiano
 Pompeo Angelotti (1611-1667) – storico e vescovo cattolico italiano
 Francesco Angelotti (1800-1839) – patriota italiano

Pagine correlate 
 Angeli
 Angelini
 Carlo Ancelotti